Csete László (1825–1870) teológus, plébános
Csete László (1929) agrokémikus